OOL steht als Abkürzung für:
 Open Objects Library
 Object Oriented Language
 Gold Coast Airport, ein Flughafen bei Coolangatta, Australien (IATA-Code)
 Powiat Oleski in der Woiwodschaft Oppeln (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung